L'edizione 1943-1944 della Lega nazionale vide la vittoria finale del Lausanne-Sports.

Capocannoniere del torneo fu Erich Andres (Young Fellows Zürich), con 23 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
  Losanna Sport Campione di Svizzera 1943-1944.
  Losanna Sport vincitrice della Coppa Svizzera 1943-1944.
  Lucerna retrocesso in Lega Nazionale B 1944-1945.

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 

Calcio nel 1943
Calcio nel 1944
1943-1944